Кубок обладателей кубков УЕФА 1974/75 — 15-й розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА. Победителем Кубка обладателей кубков УЕФА 1974/75 стал советский клуб «Динамо» (Киев), обыгравший в финале будапештский «Ференцварош». Это первый из двух Кубков обладателей Кубков УЕФА, выигранных киевской командой. «Динамо» стало первым советским клубом, выигравшим один из европейских клубных турниров УЕФА.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1974/1975
 Кубок УЕФА 1974/1975

Ссылки 
 
 Кубок кубков 1974-75 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Протоколы матчей розыгрыша Кубка кубков 1974-75 на сайте sharkscores.com

Примечания 

Футбол в Европе в 1974 году
Футбол в Европе в 1975 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА